Le Chianti, la région de la Toscane en Italie, partie historique du lieu de production du vin.
 Le chianti, le vin provenant de cette région.